Une rue à Paris Rue de l'Arcade (Paris) 
 Une rue à Charenton-le-Pont Rue de l'Arcade (Charenton-le-Pont)